Абенаки (Абнаки) () — группа индейских племен в США (штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт) — около 2,3 тысячи человек и Канаде — около 1 тысячи. Входило в Вабанакскую конфедерацию. Официально признано в 1976 году. Язык — абенаки алгонкинской группы.
   
В штате Мэн в настоящее время расположены 3 резервации абенаков — для племён пенобскотов, пассамакуодди и малеситов. Ещё 7 резерваций находятся в Нью-Брансуике и Квебеке. Кроме того, значительная часть абенаков не имеет своих резерваций и проживает мелкими рассеянными группами в Нью-Гэмпшире и Вермонте.

Состав

Западные абенаки
 сококи (Sokoki)
 пеннакук (Pennacook)

Восточные абенаки 
 амасеконти (Amaseconti), 
 андроскоггин (Androscoggin), 
 кеннебек (Kennebec), 
 малисит (Maliseet),  
 пасамакуодди (Passamaquoddy), 
 пенобскот (Penobscot), 
 пигвакет (Pequawket), 
 рокамека (Rocameca), 
 вевенок (Wawinak).

История 

Индейцы племени абенаки проживали на нынешней территории США (Новая Англия) и Канады (Атлантические провинции Восточной Канады). В настоящее время (2007) абенаки проживают в области Квебека (Канада) и штате Вермонт (США)

Конфедерации абенаков не существовало до 1670 года, после чего они оказались в буферной зоне между французским Квебеком и британским Массачусетсом. При конфликте двух колониальных держав абенаки выбрали сторону Франции. В 1675 году присоединились к восстанию вампанаогов против британских колонистов.

Нехватка центральной власти помогала абенакам. Они в любой момент могли оставить своё поселение и уйти в отдалённые районы, вне досягаемости врагов. Это была стратегия, которая путала Ирокезов и англичан. Абенаки могли исчезать, перегруппировываться, и затем контратаковать. Это была эффективная стратегия во времена войны, но это оставило впечатление, что абенаки был кочевниками. Поскольку абенаки обычно отступали к Канаде в течение войны, в Новой Англии их воспринимали как канадских индейцев, которыми, конечно, они не были, но это служило оправданием для завоевателей при захвате большинства их земель в штатах Мэн, Нью-Хэмпшир и Вермонт без компенсации.

Только племена Пенобскот и Пассамакуодди подписали соглашения и держали часть своих земель. Другие абенаки были лишены земли. Однако, не было никакого «Выселения на Запад». В значительной степени незамеченные за эти годы, абенаки стали жить рассеянно в небольших поселениях.

Перед контактом с европейцами абенаки (исключая пеннакуков (Pennacook) и микмаков (Micmac), приблизительно насчитывали около 40 000, разделённых примерно на 20 000 восточных абенаки, 10 000 западных, и 10 000 «морских».

После нескольких столетий эпидемий и войн, население абенаки сократилось до менее чем 1000 человек.

Население в настоящее время возросло до почти 12 000 с обеих сторон границы.

В штате Вермонт, городе Свентон живут сококи (Sokoki), племя, родственное абенаки, которое в литературе иногда упоминается как «западные абенаки». Sokoki — их современное самоназвание. Их первоначальное название — вабанаки (Wabanaki), «те, кто живут в восходе солнца», или «жители востока». Это племя, которые насчитывало около 1200 человек, было признано другими абенаки в Квебеке истинными абенаки. Власти штата Вермонт расширили границы национальной территории племени в 1976 году, только отменили это в 1977 году — из-за протестов охотников и рыбаков. Государственное признание получили права абенаки на специальную охоту и рыболовство для обеспечения их поселений.

Несмотря на ограничение государственного признания, поселение абенаков Сент-Фрэнсис добивается полного федерального признания, превратившегося в длинный и запутанный процесс. Чтобы утвердиться как функционирующая правительственная организация, абенаки приняли собственную конституцию, установили процедуру выборов для племенного совета и определил полномочия и обязанности (пошлины) племенного совета и руководителя — мистера Хомера (Сент-Фрэнсис). 24 июля 1991 года народ абенаков получил свой племенной флаг.

Культура
Абенаки занимались сельским хозяйством: выращивали кукурузу, бобы, тыкву. Их поселения в основном располагались в долинах рек. Они также занимались охотой, ловили рыбу и собирали дикие плоды. В сельском хозяйстве рыбу часто использовали как удобрение.

Абенаки в течение года в основном жили большими семьями на летних стоянках; каждая семья занимала отдельные охотничьи территории, унаследованные от отца. Селились в основном у рек или побережья, чтобы было возможно ловить рыбу. Эти летние деревни были небольшими, в среднем в них проживало по 100 человек.

Многие абенаки селились в длинных домах, с овальными крышами, но самое удобное летние жилище имело выпуклую форму (вигвам), покрытую корой. Зимой, покрытый корой вигвам имел коническую форму.

Абенаки не были объединены в политический союз, это скорее племена, объединённые по географическому и лингвистическому принципу. Иногда несколько племён объединялись под властью одного sahem (вождя) для войны, тем не менее центральной власти у них не было. Даже на племенном уровне власть вождей была ограничена, и важные решения о войне и мире обычно требовало собрания всех взрослых членов племени.

См. также 
 Семь наций Канады

Литература

См. также 
 Индейцы Канады

Ссылки 
 Варварская энциклопедия: Абенаки 
 St. Francis/Sokoki Band of Abenaki 
 Koasek (Cowasuck) Traditional Abenaki Nation
 ELNU Tribe Of The Abenaki 
 Abenakis of Odanak 

Абенаки
Индейцы Вермонта
Индейцы Нью-Гэмпшира
Индейцы штата Мэн